Venier steht für:

 Venier, eine italienische Patrizier- und Hochadelsfamilie; für bekannte Namensträger siehe dort.

Venier ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Venier (* 1963), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Annibale Venier (* 1951), italienischer Ruderer
 Friedrich Venier, Geburtsname von Friedrich Knilli (1930–2022), deutsch-österreichischer Medienwissenschaftler
 Giacopo Antonio Venier (1422–1479), spanischer Kardinal
 Girolamo Venier (1707–1779), italienischer Komponist
 Glauco Venier (* 1962), italienischer Jazzpianist
 Karl Venier (1812–1876), Pionier der böhmischen Porzellanindustrie und Erfinder
 Mara Venier (* 1950), italienische Fernsehmoderatorin und Schauspielerin
 Marie Venier (* vor 1600; † nach 1627), französische Schauspielerin
 Mathias Venier (* 1984), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Simone Venier (* 1984), italienischer Ruderer
 Stephanie Venier (* 1993), österreichische Skirennläuferin